Brian Gibson peut faire référence à :
 Brian Gibson (1944-2004), un réalisateur britannique ;
 Brian Gibson (1975-), un musicien américain.